De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 13 oktober 1993 tot en met 16 oktober 1993 in Las Vegas, Verenigde Staten.

Deelnemende landen
Er namen 32 landen deel aan de WDF World Cup 1993.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

1993
Darts in 1993
Wereldkampioenschap in de Verenigde Staten
Sportevenement in Las Vegas